Cikembulan (Kadungora), een plaats in Indonesië
Cikembulan (Pekuncen)
Cikembulan (Sidamulih), een plaats in Indonesië